Ostateczne rozwiązanie – eufemistyczne określenie niemieckiego planu zagłady europejskich Żydów

Tytuły dzieł 
 Ostateczne rozwiązanie (Conspiracy) – brytyjsko-amerykański film telewizyjny z 2001 roku
 Ostateczne rozwiązanie (Final Solution) – amerykańsko-południowoafrykański film z 2001 roku